Coppa dei Paesi Bassi 2019-2020 – edizione della competizione di calcio maschile olandese
 Coppa dei Paesi Bassi 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo femminile olandese
 Coppa dei Paesi Bassi 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo maschile olandese